Куша́лка — река в России, протекает в Рамешковском районе Тверской области. Устье реки находится в 120 км по правому берегу реки Медведицы. Длина реки составляет 41 км, площадь водосборного бассейна — 289 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от Иваньковского гидроузла до Угличского гидроузла (Угличское водохранилище), речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Волги до Рыбинского водохранилища. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010100812110000003738.

Примечания 

Притоки Медведицы (притока Волги)
Реки Рамешковского района